De Rose puede referirse a

Metal de Rose, aleación de bismuto, plomo (Pb) y estaño
DeRose,  escritor y editor del área de calidad de vida y alta performance brasileño, de nombre completo Luís Sérgio Álvares DeRoseMétodo DeRose, también conocido como Svāsthya yoga o SwáSthya YôgaBocas del Ródano (en occitano Bocas de Ròse'''), un departamento de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul (Francia)